Die Cannon Kirk Homes Irish Open 2012 fanden vom 23. bis 28. April 2012 in Dublin, Irland statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie International 25. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie Silver 25.
 
Titelverteidiger waren Tarek Momen, der nicht erneut antrat, sowie Nour El Tayeb, die in diesem Jahr in der ersten Runde gegen Aisling Blake verlor. Bei den Herren bezwang Alister Walker im Endspiel Alan Clyne mit 11:4, 11:6, 9:11 und 11:3. Bei den Damen setzte sich Alison Waters gegen Madeline Perry mit 11:4, 11:4 und 12:10 durch.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2012